Podolany ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Podolany (Kazimierza Wielka), Dorf im Powiat Kazimierski
 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Podolany (Gdów), Dorf im Powiat Wielicki
 Podolany (Kalwaria Zebrzydowska), Dorf im Powiat Wadowicki
 Woiwodschaft Masowien:
 Podolany (Ciepielów), Dorf im Powiat Lipski
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Podolany (Złotoryja), Dorf im Powiat Złotoryjski